Trestia a következő romániai falvak román neve:
 Komlósújfalu, Szilágy megyében
 Kötelesmező, Máramaros megyében
 Tresztia, Hunyad megyében